Белая Балка — название населённых пунктов.

Россия 
 Белая Балка — хутор в Чертковском районе Ростовской области, входит в состав Донского сельского поселения
 Белая Балка — хутор в Чертковском районе Ростовской области, входит в состав Зубрилинского сельского поселения